Mravnica je lahko:
 Mravnica, Blato (Hrvaška)
 Mravnica, Šibenik (Hrvaška)